Danna – isola della Scozia
Danna – figura della società giapponese

Pagine correlate
D'Anna